Red Bull KTM Factory Racing est une écurie autrichienne de motocyclisme engagée en motocross, supercross, enduro, rallye-raid et championnats du monde de vitesse moto.

L'équipe s'engage dans la catégorie MotoGP en 2017 avec le duo Pol Espargaró et Bradley Smith.

En 2019, Tech 3, ancienne équipe satellite de Yamaha, devient l'équipe satellite officielle de Red Bull KTM.

Histoire en MotoGP

Les débuts en MotoGP (2017) 
Le , l'écurie KTM Factory Racing présente sa KTM RC16 avec Pol Espargaró et Bradley Smith pour première saison en MotoGP.

Première victoire (2020) 
En 2020 lors de la troisième course, à Brno en République tchèque, Brad Binder s'offre sa première victoire en catégorie reine dès sa troisième course au guidon d'une MotoGP. Il s'agit de la première victoire de KTM en MotoGP.

En 2021 Miguel Oliveira intègre l'écurie et remporte notamment le Grand Prix moto de Catalogne.
Cette même saison Brad Binder s'impose également au Grand Prix moto d'Autriche 2021.

En 2022 lors de la  manche du championnat sur le Circuit de Mandalika en Indonésie Miguel Oliveira remporte une nouvelle victoire, puis récidive encore le 2 octobre 2022 au Grand Prix moto de Thaïlande.

Résultats en MotoGP

2017 
Championnat du monde de vitesse moto 2017

Classement

2018 
Championnat du monde de vitesse moto 2018

Classement

2019 
Championnat du monde de vitesse moto 2019

Classement

2020 
Championnat du monde de vitesse moto 2020
{|
|

2021 
Championnat du monde de vitesse moto 2021

Classement

2022 
Championnat du monde de vitesse moto 2022

Classement

2023 
Championnat du monde de vitesse moto 2023

Notes et références

Voir aussi

Liens externes

Articles connexes 
 Ducati Corse
 Honda Racing Corporation (HRC)
 Yamaha Motor Racing
 

Équipe motocycliste
KTM